En médecine et dans certaines pratiques sociales, la scarification consiste à effectuer des incisions superficielles de la peau humaine ;
 en jardinage et horticulture, la scarification est l'action de griffer le sol pour l'aérer ;
 en agriculture et botanique, la scarification est le traitement des graines (semences) pour faciliter leur germination ;
 le terme est aussi utilisé dans d’autres contextes, notamment le BTP ou l'exploitation des sols ;
 enfin, Scarifications est le titre d'un album d'Abd al Malik sorti en 2015.